Хэ́тчер () — фамилия. Известные носители:

 Хэтчер, Дериан (род. 1972) — американский хоккеист. 
 Хетчер, Джон Белл (1861—1904) — американский палеонтолог.
 Хэтчер, Кевин (род. 1966) — американский хоккеист. 
 Хэтчер, Тери (род. 1964) — американская актриса и писательница.
 Хэтчер, Уильям (1935—2005) — американский математик, философ, педагог.